Het UEFA Champions League seizoen van 1994/95 is het 40e seizoen van het belangrijkste Europese voetbaltoernooi en het derde seizoen na invoering van de Champions League.

De titelverdediger was AC Milan, dat op 18 mei 1994 in Athene met 4-0 won van FC Barcelona.

Voor de groepsronde hebben Ajax en RSC Anderlecht zich als Nederlands en Belgisch kampioen van 1993/94 automatisch geplaatst.

Kwalificatie

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groepsronde

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

(*) Na 2 punten aftrek wegens ongeregeldheden rondom de wedstrijd tegen SV Austria Salzburg.

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Kampioen

UEFA Champions League
Europacupvoetbal 1994/95